Muhlenbekia (Muehlenbeckia Meisn.) – rodzaj roślin należących do rodziny rdestowatych. Zaliczanych jest do niego, w zależności od ujęcia systematycznego, od kilkunastu do 25 gatunków. Rośliny z tego rodzaju występują głównie na półkuli południowej – w Ameryce Środkowej i Południowej, na wyspach Pacyfiku oraz w Australii.

Morfologia 

 Pokrój Krzewy płożące i pnące, o pędach nagich lub omszonych. Na roślinach znajdują się miodniki pozakwiatowe.
 
 Liście Skrętoległe, zwykle ogonkowe, z blaszką równowąską do owalnych, całobrzegie lub na brzegu faliste, z gatką opadającą, czasem trwałą.
 
 Kwiaty Obupłciowe lub jednopłciowe, skupione w kłosach szczytowych lub wyrastających w kątach liści. Okwiat biały lub zielony, dzwonkowaty, pięciokrotny. Listki okółka zewnętrznego nieco większe od wewnętrznych. W kwiatach męskich 8 pręcików z owalnymi lub eliptycznymi pylnikami. Kwiaty żeńskie z trzema rozpostartymi szyjkami słupków.
 
 Owoce Orzeszki częściowo lub w całości otoczone zmięśniałym okwiatem, czarne lub brązowe, nieoskrzydlone, kuliste lub trójkanciaste.

Systematyka 
W węższym ujęciu z rodzaju wyodrębniany jest monotypowy rodzaj Homalocladium, w szerokim uznawany za gatunek Muehlenbeckia platyclada.

W dawniejszych ujęciach systematycznych rodzaj był zaliczany do plemienia Coccolobeae. Zgodnie z wynikami badań molekularnych spokrewniony jest najbliżej z rodzajem Fallopia, wraz z którym zaliczany jest do podplemienia Reynoutriinae w plemieniu Polygoninae. W celu wyodrębnienia taksonów monofiletycznych wyłączono z tego rodzaju trzy gatunki australijskie w odrębny rodzaj Duma, stanowiący grupę siostrzaną dla pary rodzajów rdest Polygonum sensu stricto (wraz z wyodrębnianym czasem rodzajem Polygonella) i Atraphaxis.

 Pozycja rodzaju na tle kladogramu podrodziny Polygonoideae

 Wykaz gatunków

Przypisy 

Rdestowate